Hesemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Hesemann (1814–1856), deutscher Bildhauer
 Claus-Ulrich Hesemann (1934–2016), deutscher Biologe und Genetiker
 Clemens Hesemann (1897–1981), deutscher Politiker und Landwirtschaftsfunktionär
 Heinz Hesemann (1910–1945), deutscher Landrat
 Julius Hesemann (1901–1980), deutscher Geologe und Geschiebeforscher
 Michael Hesemann (* 1964), deutscher Ufologe, Historiker und Autor
 Wolfgang Meyer-Hesemann, (* 1952), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen